Poder del pueblo, poder popular, Poder para el pueblo y expresiones similares que asocian los conceptos de poder y que significa pueblo hacen referencia a varios artículos en Wikipedia:

Concepto
Poder popular (marxismo)

Partidos políticos
Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, institución política de Cuba.
Partido del Poder del Pueblo, partido político de Tailandia.

Además
"Todo el poder para el pueblo" (All power to the people), lema de las Panteras Negras.
Power to the People, canción de John Lennon.